Exler ist der Familienname folgender Personen:

 Christoph E. Exler (* 1948), österreichischer Künstler
 Jens Exler (1914–1987), deutscher Laientheater-Schauspieler und Autor
 Ondřej Exler (* 1990), tschechischer Biathlet
 Rudolf Exler (1905–1982), österreichischer Politiker
 Veronika Exler (* 1990), österreichische Schachspielerin
 Wolfgang Exler (* 1965), deutscher Politiker (CDU)